Europsko prvenstvo u atletici – Barcelona 2010. je 20. EAA-ino europsko prvenstvo u atletici po redu. Održavalo se u Španjolskome gradu Barceloni od 27. srpnja do 1. kolovoza 2010. Održavalo se na stadionu Estadi Olímpic Lluís Companys dok se dio maratona i brzog hodanja održao na gradskim ulicama. Barcelona je prvi grad domaćin Europskih prvenstava u Španjolskoj.

Zemlje sudionice
Na prvenstvu je nastupilo 50 zemalja što predstavlja rekord na Europskim prvenstvima, također broj od 1.370 športaša najveći je u povijesti natjecanja. Nastupio je 761 muškarac i 609 žena.

U zagradi je broj sudionika iz navedene zemlje.

Кalendar natjecanja

Natjecanja

Muškarci

Žene

Tablica medalja

Izvor

Vanjske poveznice

 Službena stranica prvenstva
 Europska atletska organizacija
 Kalendar Europske atletske organizacije

2010
Šport u Barceloni
Međunarodna športska natjecanja u Španjolskoj
Atletika u Španjolskoj